Бинсвангер:

 Бинсвангер, Людвиг (1881—1966) — швейцарский психиатр и основоположник экзистенциальной психологии.
 Бинсвангер, Отто (1852—1929) — немецкий психиатр и невропатолог швейцарского происхождения.